Az 1988-as alpesisí-világkupa versenysorozata 1987. november 26-án kezdődött az olaszországi Sestriere-ben. A 22. világkupaidény zárása 1988. március 27-én volt az ausztriai Saalbach-Hinterglemmben. A téli olimpia miatt februárban nem rendeztek versenyt. Az összetett győzelmet két svájci sportoló, Pirmin Zurbriggen és Michela Figini szerezte meg, a Nemzetek kupájában hét év szünet után Ausztria győzött.

Rövidítések

Férfiak

Versenynaptár

Összetett 
Pirmin Zurbriggen harmadik összetett világkupa-győzelmét szerezte.
A világkupa eredményeibe a párhuzamos műlesiklás versenyei nem számítottak bele.

Lesiklás

Szuperóriás-műlesiklás

Óriás-műlesiklás

Műlesiklás

Kombináció

Csapat

Nők

Versenynaptár

Összetett 
A világkupa eredményeibe a párhuzamos műlesiklás versenyei nem számítottak bele.

Lesiklás

Szuperóriás-műlesiklás

Óriás-műlesiklás

Műlesiklás

Kombináció

Csapat

Nemzetek kupája

Külső hivatkozások 
 FIS-ski.com - Az 1988-as világkupa eredményei

Alpesisivilagkupa
Alpesisí-világkupák